Михаил Горбуно́в:
 Горбунов, Михаил Иванович (1896—1970) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Горбунов, Михаил Иванович (1904—1969) — советский партийный деятель, Первый секретарь Нижнетагильского горкома ВКП(б).
 
 Горбунов, Михаил Петрович (1878—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.